Пуэ́рто-де-Бе́хар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Бехар. Занимает площадь 10,39 км². Население — 389 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки